Nothing Records - uma gravadora estadunidense , especializada em industrial rock e música eletrônica, fundada por Trent Reznor.
Nothing (álbum) - o quarto álbum de estúdio da banda N.E.R.D
 Nothing (álbum de Meshuggah)
Nothing (canção de A)
Nothing (canção de The Script)

Desambiguação